Marco Atílio Régulo Caleno — cônsul em 335 a.C.
Marco Atílio Régulo (cônsul em 294 a.C.) — cônsul em 294 a.C. e filho do anterior
Marco Atílio Régulo — filho do anterior, cônsul em 267 e  lendário militar morto durante a Primeira Guerra Púnica
Marco Atílio Régulo (cônsul em 227 a.C.) — filho do anterior, cônsul em 227 e 217 e censor em 

Desambiguações de antropônimos